Wyprawa na Mahdijję (1087)
 Wyprawa na Mahdijję (1138)
 Wyprawa na Mahdijję (1550)